Гаплогруппа T2b — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 T2b-a
 T2b-b
 T2b23
 T2b-c
 T2b16
 T2b-d
 T2b34
 T2b-e
 T2b25
 T2b-f
 T2b-g
 T2b22

Распространение

Кавказ 
Тюркоязычные народы
 Балкарцы — 0,4 % (235)
 малкарцы — 1,6 % (64)
 Карачаевцы — 0,8 % (123)

Палеогенетика

Неолит 
Старчево-кришская культура
 I2215 | MP9 __ Malak Preslavets __ Малык-Преславец, Главиница (община), Силистренская область, Болгария __ 6073-5985 calBCE (7160±30 BP, PSUAMS-2341) __ T2b.

 I0704 | DZHU 7 __ Dzhulyunitsa, grave 3 (1) __ Джулюница (Великотырновская область), Болгария __ 6034-5843 calBCE (7070±50 BP, Poz-81119) __ Ж __ T2b.

Культура линейно-ленточной керамики
 I5206 | Ind. 23 __ Asparn/Schletz __ Аспарн-ан-дер-Цайя, Мистельбах (округ), Нижняя Австрия, Австрия __ 5500-4500 BCE (6950 BP) __ Ж __ T2b.

 I0056 | HAL14 __ Halberstadt-Sonntagsfeld __ Хальберштадт, Гарц (район), Саксония-Анхальт, Германия __ 5213-5009 calBCE (6156±35 BP, MAMS-21480) __ М __ G2a2a (PF3147, PF3175, PF3181) # T2b.

Баальбергская культура
 I6677 | BILI_4, National Museum No. P7A 7558 __ Bílina, Titzler's  sandpit __ Билина, Теплице (район), Устецкий край, Чехия __ 3800-3400 BCE (5550 BP) __ М __ H2 > H2d1 # T2b.

Вальтерниенбург-Бернбург
 I0172 | ESP24 __ Esperstedt __ Эсперштедт (Обхаузен), Саксония-Анхальт, Германия __ 3360-3086 calBCE (4502±48 BP, Erl-8699) __ М __ I2a1b1a1 (S2703) # T2b.

 BENZ 6 __ Benzingerode I (feature 5279) __ Вернигероде, Гарц (район), Саксония-Анхальт, Германия __ 3101-2919 calBCE (4410±60 BP, Er-5555) __ T2b.

Халколит 
Трипольская культура
 I2110 | 4.V4a-H4 __ Вертеба (site #7) __ Борщёвский район, Тернопольская область, Украина __ 3911-3659 calBCE (4976±33 BP, OxA-26203) __ М __ G2a2b2a # T2b.

Древний Ближний Восток
 CBT001 __  (Grave 1, 204-1103) __ Чорум (ил), Турция __ 3627-3377 calBCE (4725±20 BP, MAMS-41627) __ Ж __ T2b.

Баденская культура
 I2370 | GEN16a __ Alsónémedi (grave 24) __ Пешт (медье), Центральная Венгрия, Венгрия __ 3346-2945 calBCE (4460±40 BP, Poz-88230) __ Ж __ T2b.

Культура шаровидных амфор
 ILK002 __ Ilyatka (ind. 2) __ Илятка, Старосинявский район, Хмельницкая область, Украина __ 2890-2694 calBCE (4192±22 BP, MAMS-30073) __ М __ I2a2a1b2 (Z161) > I-Y167771 # T2b.

Бронзовый век 
Западноанатолийская цивилизация
 I2683 | G3/95 __ Harmanoren-Gondurle Hoyuk __ Атабей, Ыспарта (ил), Турция __ 2618-2470 calBCE (4015±30 BP, PSUAMS-1988) __ Ж __ T2b.

Ватя
 RISE479 | ID 1129/1706 Q3 (P23) __ Erd 4 __ Эрд, Пешт (медье), Центральная Венгрия, Венгрия __ 2000-1500 BCE (3700 BP) __ М __ I2a2a1a2a (L1229) # T2b.

Марошская культура
 RISE374 __ Szöreg, Sziv Utca (grave 147) __ Сегед, Чонград (медье), Южный Альфёльд, Венгрия __ 1866-1619 calBCE (3402±34 BP, OxA-30989) __ М __ G2a2a1a2a (FGC7739) > G-Y140837 # T2b.

Коготас I
 I3491 | S-EVA 26054 __ Fuente la Mora __ Вальядолид (провинция), Кастилия-Леон, Испания __ 1850–1150 BCE __ Ж __ T2b.

Скандинавский бронзовый век
 RISE276 __ Trundholm mose II (bog find 1940) __ Одсхерред (коммуна), Зеландия (регион), Дания __ 794-547 calBCE (2525±25 BP, OxA-30485) __ М __ R1b1a2 (L265, PF6500) > R-L52 # T2b.

Железный век 
Скифо-сибирский мир
 Ze_2 __ Zevakino (kurgan 99b) __ Зевакино (Восточно-Казахстанская область), Казахстан __ 9th–7th c. BCE __ T2b.

Скифы
 MJ-16 | 32 __ Medwin (group I, mound 6/1) __ Медвин (Богуславский район), Киевская область, Украина __ 755-414 calBCE (2455±30 BP) __ М __ J2a8-B437 > J2a1a1b2a1a # T2b.

Хунну
 BUR001 | AT-589 __ Tamiryn Ulaan Khoshuu (Burkhan Tolgoi) __ Архангай, Монголия __ 154 BCE – 2 CE (2051±15 BP, GrM-13986) __ Ж __ T2b.

Античность 
Тарраконская Испания
 I8475 | 10-SU-28-D1-E-16 __ Empúries __ Ла-Эскала, Альт-Эмпорда, Жирона (провинция), Каталония, Испания __ 100–200 CE __ Ж __ T2b.

Остия-Антика
 R117 | RMPR-117 __ San Ercolano (110/352) __ Рим, Лацио, Италия __ 400–600 CE __ М __ J-M410 > J2a1a1a2b1b # T2b > T2b25a*.

Средние века 
Папская область
 R65 | RMPR 65 __ Villa Magna (VM 09; MON BII; 4378) __ Ананьи, Фрозиноне (провинция), Лацио, Италия __ 1070–1150 calCE __ Ж __ T2b.

 R1287 | RMPR-1287 __ Palazzo della Cancelleria (US 450 B) __ Понте (район), Рим, Лацио, Италия __ 1411–1447 calCE __ М __ R-U152 > R-Y266910 # T2b > T2b44b.

Примечания

Публикации 

2013
 
2015
 
 
2017
 
 
 
2018
 
2019
 
 
 
 
 
2020

Ссылки 
 
 T2b — Haplogroup
 Ancient DNA: T2b

Гаплогруппа T2 (мтДНК)